Eotomopteris aldridgei är en ringmaskart som beskrevs av Briggs och Clarkson 1987. Eotomopteris aldridgei ingår i släktet Eotomopteris, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
aldridgei